Zkratka WOS má více významů:

 Web of Science –  akademická online databáze,
 World of Subways – herní série dopravních simulátorů,
 World of Spectrum – archiv programů pro počítače Sinclair ZX Spectrum